Рео (Tradescantia spathacea [syn. Rhoeo discolor]) — трав'яниста рослина, вид рослин роду Традесканція (Tradescantia), раніше цей вид виділяли в окремий монотипний рід Рео (Rhoeo).

Колишня назва традесканції дана на честь німфи Рео, героїні давньогрецької міфології. Таким чином, видовий епітет рослини потрібно вживати в жіночому роді — Рео покривальчата. Існує й інша назва, яка набула поширення у квітникарів, — «Лодія Мойсея» («Мойсей в кошику» — Moses in the Cradle) — через човноподібне листя.

Посилання 
 
 

Комелінові